

Бен-Ломонд — місто, штат Арканзас
 Бен-Ломонд — переписна місцевість, штат Каліфорнія